Битва при Хюнервассере — первая битва Австро-прусско-итальянской войны между Пруссией и Австрией, произошедшая 27 июня 1866 года.

После выхода из Торгау и наступления через Саксонию и через Дрезден (18 июня) Эльбская армия генерала Биттенфельда, состоящая из 46 000 солдат и офицеров, подошла к богемской границе. Эльбская армия двигаясь 23 июня параллельно с первой армией под Вальтерсдорфом и Шлукенау длинными колоннами, не встречая сопротивления на перевалах, вошла в Богемию. 27 июня Эльбская армия на северобогемской возвышенности у Хюнервассера (ныне Курживоды, Либерецкий край) столкнулась с авангардом австрийского первого корпуса, состоящего из 33 000 солдат и офицеров под руководством Клам-Галласа и заставила его повернуть назад.

День спустя Эльбская армия объединилась с прусской 1-й армией на другой стороне от Турнау и Подола. Следом было сражение при Мюнхенгреце.

Литература 

 Heinz Helmert; Hans-Jürgen Usczeck: Preussisch-deutsche Kriege von 1864 bis 1871 — Militärischer Verlauf, 6. überarbeitete Auflage, Военное издательство ГДР, Берлин 1988, ISBN 3-327-00222-3 

Сражения по алфавиту
Сражения австро-прусской войны
Сражения Австрии
Сражения Пруссии
Сражения в Чехии
События 27 июня
Сражения 1866 года